Суперкубок Нідерландів з футболу 1999  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 серпня 1999 року між чемпіоном Нідерландів Феєнордом та володарем кубка Нідерландів Аяксом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1999
Нідерланди
1999 у нідерландському спорті
Серпень 1999